Metaxytherium — вимерлий рід дюгонів, що жив з олігоцену до кінця пліоцену. Викопні останки були знайдені в Африці, Європі, Північній і Південній Америці. Як спеціалісти з морської водорості, вони мешкали в теплих і мілководних водах Паратетіса, Середземного моря, Карибського моря та узбережжя Тихого океану. Американські види Metaxytherium вважаються предками північно-тихоокеанської родини Hydrodamalinae, до якої входить гігантська морська корова Стеллера.

Філогенез 
Філогенетичний аналіз свідчить про те, що Metaxytherium є парафілетичним родом, який має тісні зв’язки з Hydrodamalinae, морськими коровами. Як правило, аналіз послідовно виявляє, що гідродамалінові морські корови є прямим відгалуженням американської лінії. M. subapenninum і M. serresii, як правило, вважаються сестринськими таксонами, а M. krahuletzi виглядає як найбільш базальний представник роду. Vélez-Juarbe & Domning знайшли наступне дерево в своєму описі M. albifontanum:

Наступне філогенетичне дерево є спрощеною версією результатів, отриманих Кербером і Мораесом-Сантосом (2021), що відновлюють подібні результати, за винятком політомії в Metaxytherium, подібної до тієї, яку відновили Сорбі та ін. (2021). У своїй філогенії Sirenia обмежується ламантинами та дюгонями.

Примітки 

Роди ссавців
Фауна олігоцену
Фауна пліоцену